Grande maison peut désigner :
 La Grande Maison, un roman de Mohammed Dib ;
 La Grande Maison, livre de souvenirs paru en 1976, de l'ancien sous-directeur de la Police Judiciaire Charles Chenevier (1901-1983) ;
 la « Grande Maison », surnom donné à la police nationale française ;
 la Grande Maison de l'ancien domaine sucrier de Savanna, à La Réunion ;
 la vallée de la Grande Maison, en Savoie.

Voir aussi 
 Great House